Сан Мигел Чикава има више значења:

 Општина Сан Мигел Чикава (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел Чикава (Сан Мигел Чикава, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику